

Келчин — село в гміні Дзержонюв Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Келчин — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства